Ferara ima više značenja:
 Ferara
 Ferara (Bolcano)
 Ferara (Kjeti)
 Ferara (Potenca)
 Ferara (Torino)